Fusion (von lateinisch fusio „Schmelze, Guss“) oder Verschmelzung steht für:

 Fusion (Völkerrecht), Zusammenschluss von Staaten;
 analog dazu auch der Zusammenschluss von Regionen (z. B. in Frankreich)
 Fusion (Wirtschaft), Zusammenschluss von zwei oder mehreren zu einem Unternehmen
 Kernfusion, Kernreaktion, bei der zwei Atomkerne zu einem einzigen Kern verschmelzen
 Zellfusion, Verschmelzen biologischer Zellen
 Verschmelzung der wahrgenommenen Bilder von rechtem und linkem Auge zu einem, siehe Binokularsehen #Fusion
 Fusion international, gemeinnützige Organisation

 Verschmelzung (Psychologie), eine Entfremdung des Subjekts von sich selber
 Verschmelzung (Grammatik), Zusammenziehung von Wörtern verschiedener Wortarten
 Verschmelzung mehrerer Flurstücke zu einer Einheit, siehe Kataster #Fortführung

Technik:
 Black Magic Fusion, Compositing Software
 Fusion (Softwaretechnik), objektorientierte Methodik der Datenverarbeitung
 AMD Fusion, Prozessordesign von AMD
 NetObjects Fusion, HTML-Editor für Microsoft Windows
 Ford Fusion (Europa), Automodell
 Ford Fusion (Vereinigte Staaten), Automodell

Musik:
 Fusion (Musik), Musikstil aus Jazz, Funk und Rockmusik
 Fusion (Jazzband), deutsche Jazzband (1977–1987)
 Fusion (R&B-Band), ehemalige deutsche Band (1998–2000)
 Fusion Festival, Freiluft-Musikfestival in Lärz, Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Fusionsküche (Kochen)
 fusionaler Sprachbau (Affigierung)
 Gemeindefusionen in der Schweiz